Killing Me Softly (film), een Amerikaans-Britse film uit 2002
 Killing Me Softly (roman), een roman van Nicci French, waar de film op gebaseerd is
 Killing Me Softly with His Song, een nummer uit 1971 van de Amerikaanse componist Charles Fox, voor het eerst een hit gemaakt door Roberta Flack in 1973 en door diverse artiesten gecoverd
 Killing Me Softly (Roberta Flack), een album uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Roberta Flack
 Killing Me Softly (Ferrante & Teicher), een album uit 1973 van het Amerikaanse duo Ferrante & Teicher